Cleonymus — род хальцидоидных перепончатокрылых наездников подсемейства Cleonyminae из семейства Pteromalidae.

Распространение 
Встречаются повсеместно.

Описание 
Относительно крупные хальцидоидные перепончатокрылые наездники. Личинки — паразитоиды жуков (Coleoptera: Anobiidae, Anthribidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae) и бабочек (Lepidoptera: Gracillariidae). Также известно, что вид Cleonymus amabilis паразитоид пчёл Megachilidae (Apoidea) (Cockerell 1926, Hicks 1926) и Cleonymus ceratinae паразитоид пчёл Ceratina japonica Cockerell (Apidae) (Kamijo 1996). Также известны первичные и вторичные паразитоиды (гиперпаразитоиды). По данным Kamijo (1996) наездник Cleonymus serrulatus был паразитоидом жука-дровосека Monochamus saltuarius (Cerambycidae) и как гиперпаразитоид жука-дровосека Semanotus japonicus (Cerambycidae) через наездника Ischnoceros sapporensis Uchida (Ichneumonidae).

Классификация 
Род был впервые описан в 1809 году французским энтомологом Пьером Андре Латрейем (1762—1833). Близок к родам Callocleonymus, Notanisus, Zolotarewskya.

 Cleonymus agrili (Rohwer, 1919)
 Cleonymus albomaculatus Hedqvist, 1960
 Cleonymus amabilis (Cockerell, 1926)
 Cleonymus angustatus (Masi, 1927)
 Cleonymus apicalis Förster, 1841
 Cleonymus balcanicus Boucek, 1972
 Cleonymus brevis Boucek, 1972
 Cleonymus californicus (Crawford, 1916)
 Cleonymus canariensis Hedqvist, 1983
 Cleonymus ceratinae Kamijo, 1996
 Cleonymus collaris Spinola, 1851
 Cleonymus cyaneus Förster, 1841
 Cleonymus dentatifemur (Girault, 1926)
 Cleonymus elongatus Förster, 1841
 Cleonymus eucalifornicus Özdikmen, 2011
 Cleonymus eximius Förster, 1841
 Cleonymus grandiceps Xiao & Huang, 2001
 Cleonymus indicus Sureshan, 2015
 Cleonymus kamijoi Sureshan & Balan, 2013
 Cleonymus keralicus Narendran & Rajmohana, 2008
 Cleonymus laticinctus (Girault, 1926)
 Cleonymus laticornis Walker, 1837
 Cleonymus longigaster Kissayi et al., 2019
 Cleonymus longinervus Kamijo, 1983
 Cleonymus magnificus (Ashmead, 1888)
 Cleonymus magnus Boucek, 1988
 Cleonymus malaicus Narendran & Mini, 1997
 Cleonymus nigriclavus Girault, 1917
 Cleonymus obscurus Walker, 1837
 Cleonymus pentlandi (Girault, 1922)
 Cleonymus pini Yang, 1996
 Cleonymus regalis (Dodd, 1924)
 Cleonymus reticulatus (Howard, 1897)
 Cleonymus rufiscapus (Girault, 1925)
 Cleonymus ryukyuensis Kamijo, 1996
 Cleonymus serrulatus Kamijo, 1996
 Cleonymus silvifilia (Girault, 1927)
 Cleonymus texanus (Crawford, 1916)
 Cleonymus togashii Kamijo, 1996
 Cleonymus trifasciatipennis (Girault, 1915)
 Cleonymus ulmi Yang, 1996
 Cleonymus unfasciatipennis (Girault, 1915)
 Cleonymus unnotipennis (Girault, 1915)
 Cleonymus viridicyaneus (Risbec, 1952)
 Cleonymus viridinitens Förster, 1841

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Птеромалиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых